

Cinema e televisione 
Steppin' Out – film del 1925 diretto da Frank R. Strayer

Musica 
Steppin' Out!  – album di Harold Vick del 1963
Steppin' Out  – album di Jack McDuff del 1969
Steppin' Out  – album di Neil Sedaka del 1976
Steppin' Out  – album di Joan Armatrading del 1979
Steppin' Out  – album di Eric Clapton del 1981
Steppin' Out  – singolo dei Kool & the Gang del 1981
Steppin' Out  – singolo di Joe Jackson del 1982
Steppin' Out  – album di George Howard del 1984
Steppin' Out  – album di Tony Bennett del 1993
Steppin' Out  – album delle Cleopatra del 2000
Steppin' Out  – album di Herb Alpert del 2013

Pagine correlate 
Stepping Out